CAPS United ist ein simbabwischer Fußballverein aus Harare.

Der Verein wurde 1973 gegründet und stieg schnell zu den erfolgreichsten Vereine im damaligen Rhodesien auf. Der Verein gewann viermal die Meisterschaft und neunmal den nationalen Pokal. 1982 und 1983 erreichten sie das Viertelfinale im African Cup Winners’ Cup, was bisher der größte Erfolg darstellt. In den letzten Jahren blieb der Erfolg aus und der Verein musste mehrfach gegen den Abstieg aus der ersten Liga spielen.

Statistik in den CAF-Wettbewerben 

 Der Verein wurde 2006 disqualifiziert, da er im zweiten Spiel (0:0) einen nicht spielberechtigten Spieler eingesetzt hatte.

Meisterschaften und Pokalsiege 
 Rhosesian Premier Soccer League/Zimbabwe Premier Soccer League: 1979, 1996, 2004, 2005
 Zimbabwean Cup: 1980, 1981, 1982, 1983, 1992, 1997, 1998, 2004, 2008

Stadion 
Seine Heimspiele trägt der Verein im National Sports Stadium aus.

 
Simbabwischer Fußballverein
Sportverein (Harare)